Compensatieregeling transitievergoeding een regeling vanuit de WAB
Chinese Radio & TV, een Chinees-Nederlandse omroep in Amsterdam
China Central Radio and TV University, een studentenomroep van Peking